Euphémie de Ross, reine consort d'Écosse en qualité de seconde épouse de Robert II d'Ecosse 
 Euphémie Ire de Ross, comtesse de Ross
 Euphémie II de Ross, la fille de Alexandre Leslie, comte de Ross et de son épouse Isabelle Stuart, fille de Robert Stuart,